Linia kolejowa Kępno Słupskie - Komnino łączącą Kępno Słupskie z Komninem. Odcinek ten został oddany do użytku 6. grudnia 1913 roku. Była to linia jednotorowa o szerokości toru 1435 mm. Na odcinku Dominek - Kępno Słupskie równolegle do tej linii normalnotorowej przez 9 lat przebiegał tor kolejki wąskotorowej szerokości 750 mm relacji Słupsk - Cecenowo, która uruchomiona została w dniu 14.08.1897 r. Po wybudowaniu w 1922 r. odcinka normalnotorowego Kępno Słupskie - Lękwica zlikwidowano tor kolejki wąskotorowej. W 1945 roku linię rozebrano.

Kępno Słupskie - Komnino
Zlikwidowane linie kolejowe w Polsce